Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 492 dans le monde.

 Route fédérale 492 en Allemagne
 RS-492, au Brésil
 Route régionale 492 en Finlande
 Route nationale 492, en France